Pine Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pine Township (Arkansas)
 Pine Township (Benton County, Indiana)
 Pine Township (Porter County, Indiana)
 Pine Township (Warren County, Indiana)
 Pine Township (Michigan)
 Pine Township (Ripley County, Missouri)
 Pine A Township (Stone County, Missouri)
 Pine B Township (Stone County, Missouri)
 Pine Township (Allegheny County, Pennsylvania)
 Pine Township (Armstrong County, Pennsylvania)
 Pine Township (Mercer County, Pennsylvania)
 Pine Township (Lycoming County, Pennsylvania)
 Pine Township (Indiana County, Pennsylvania)
 Pine Township (Crawford County, Pennsylvania)
 Pine Township (Columbia County, Pennsylvania)
 Pine Township (Clearfield County, Pennsylvania)

Siehe auch:
 Pine Creek Township
 Pine Grove Township
 Pine Lake Township
 Pine River Township